Ženská dvouhra Dubai Tennis Championships 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská tenistka Elina Svitolinová, kterou v semifinále vyřadila Bencicová.

Světová pětka Karolína Plíšková ztratila v rozhodující sadě čtvrtfinále proti třicáté první hráčce žebříčku Sie Su-wej vedení 5–1 na gamy a Tchajwanka šňůrou šesti her zápas otočila.

Vítězkou se stala 21letá čtyřicátá pátá hráčka žebříčku Belinda Bencicová ze Švýcarka, jež ve finále zdolala českou světovou čtyřku Petru Kvitovou po rřísetovém průběhu 6–3, 1–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. V předchozích třech vzájemných duelech neuhrála na Češku ani set. Kvitová tak v celkově třicátém pátém finálovém zápasu odešla poražena podruhé za sebou z boje o titul, což se jí naposledy předtím přihodilo v roce 2013.

Bencicová cestou za titulem vyřadila čtyři hráčky první světové desítky v řadě a zopakovala tím výkon z Canada Masters 2015, na němž dosáhla debutové trofeje z kategorie Premier 5. Již ve třetím kole se přitom ocitla na pokraji vyřazení, když Aryně Sabalenkové dokázala odvrátit šest mečbolů.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2019